Ротонда (,  — круглий) — кругла в плані споруда, зазвичай увінчана куполом.
 Ротонда (літературне об'єднання) та АМ «Ротонда»
 Ротонда — виставковий павільйон Відня.
 Ротонда Сан Лоренцо — пам'ятка архітектури романського стилю в місті Мантуя, Італія.
 Ротонда святого Георгія — частини поховального (за іншою версією, палацового) комплексу римського імператора Галерія.
 Ротонда в Херсонесі — пам'яток української архітектури та ранньо-християнського будівництва в Херсонесі.
 Василівська Ротонда — пам'ятка волинської сакральної архітектури кінця XII століття у місті Володимирі.
 Вілла Ротонда — заміська споруда архітектора Андреа Палладіо поблизу міста Віченца.
 Горянська ротонда — одна з найстаріших архітектурних пам'яток України на околиці Ужгорода.

 Ротонда () — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца.

Див. також 
 Ротунда
 Фонтан-ротонда «Наталя і Олександр»
 Сан-Джованні-Ротондо
 Санто Стефано Ротондо
 Сім'ян-ла-Ротонд
 Пантеон